Касалегас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 30 км². Население — 1818 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителем города считается святой Висенте Мартир.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Толедо